Betrag steht für:

 den Absolutbetrag einer Zahl, siehe Betragsfunktion
 die Länge eines Vektors, siehe Vektor#Länge/Betrag eines Vektors
 die Zahl einer physikalischen Größe vor der Maßeinheit
 Summe, das Ergebnis der Addition
 Geldbetrag, eine Geldmenge

Siehe auch:

 Absolutwert